Saltinho ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Saltinho (Guinea-Bissau), eine Ortschaft in Guinea-Bissau
 Saltinho (São Paulo), ein brasilianischer Kreis (Município) im Bundesstaat São Paulo
 Saltinho (Santa Catarina), ein brasilianischer Kreis (Município) im Bundesstaat Santa Catarina
 Saltinho (Londrina), ein Ortsteil im Süden der brasilianischen Stadt Londrina